Abelardo je ime španskega izvora, različica imena Abelard.

Priimek 
 Nicanor Abelardo (1893—1934), filipinski skladatelj

Osebno ime 
 Abelardo Fernández Antuña (*1970), španski nogometaš
 Abelardo Montalvo (1876—1950), ekvadorski politik